Las Puertas kan syfta på:

 Las Puertas (punkduo) – en punkduo

Geografi

Mexiko 

 Las Puertas, Veracruz, ort, Jamapa, 
 Las Puertas, Jalisco, ort, Zapotlanejo,